NGC 4362 (другие обозначения — NGC 4364, MCG 10-18-39, ZWG 293.18, PGC 40350) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4362, NGC 4364.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4362
Большая Медведица (созвездие)